Z zimną krwią
"Z zimną krwią" - powieść Jonathana Kellermana,  (A Cold Heart 2003)
Z zimną krwią (film)